El término Jerte puede referirse a:
 el río Jerte, río situado en la provincia de Cáceres, Extremadura, España;
 el valle del Jerte, una comarca de Extremadura, España;
Jerte, un municipio de la provincia de Cáceres, Extremadura, España.